Свинкин:

 Свинкин Иосиф Иванович — русский контр-адмирал, герой Наваринского сражения.
 Свинкин Иван Иосифович — русский вице-адмирал, командир Бакинского порта, георгиевский кавалер.

Свинкина:
 Свинкина Раиса Моисеевна — советская спортсменка.

 См. также
 Свинкино